Строля () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Строля, Витаутас (род. 1992) — литовский лыжник и биатлонист, участник Олимпийских игр в Сочи.
 Строля, Мантас (род. 1986) — литовский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.